

Топоніми 
 Кіото — вулиця в місті Київ, Україна.
 Кіото — гори на острові Мінданао на Філіппінах.
  Кіото — місто в Японії, центр однойменної префектури.
  Кіото — префектура в Японії.
 Парк «Кіото» — парк у Деснянському районі міста Києва.

Інше 
 Кіотський протокол — міжнародна угода про обмеження викидів у атмосферу парникових газів.
 4352 Кіото — мала планета (астероїд) у Сонячній системі.
 Ромель Кіото (,  2 серпня 1989, Балфате) — гондураський футболіст